François de Fossa peut désigner :
 François de Fossa (1726-1789), juriste français, père du compositeur François de Fossa
 François de Fossa (1775-1849), militaire et compositeur français, fils du juriste François de Fossa.